Koto Ranah (Iv Nagari Bayang Utara), een plaats in Indonesië
Koto Ranah (Koto Besar), een plaats in Indonesië
Koto Ranah (Kabun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing